

Sigle 
 Black Entertainment Television – emittente televisiva via cavo statunitense
 Brunauer Emmett Teller – inventori di un modello di adsorbimento dei gas detto isoterma BET

Codici 
 BET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bethel (Alaska) (Stati Uniti)
 bet – codice ISO 639-3 della lingua guiberoua bété

Linguistica 
 ב (bet) – seconda lettera dell'alfabeto ebraico

Persone 
 Aldo Bet – allenatore ed ex calciatore italiano